Гарро (, ) — французская и испанская фамилия.

Известные носители 
 Гарро, Жоаким (род. 1968) — французский диджей.
 Гарро, Рене (1849—1930) — французский криминалист XIX века.
 Гарро, Сайкс (род. 1993) — гибралтарский футболист.
 Гарро, Хосе де (1623—1702) — испанский государственный и военный деятель.
 Гарро, Элена (1920—1998) — мексиканская писательница.

См. также 
 Гаррон
 Гаррос
 Гарроу